Die FORTIS Championships Luxembourg 2005 waren ein WTA-Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Luxemburg. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 24. September bis 2. Oktober 2005 statt.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Anna-Lena Grönefeld mit 6:2 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Lisa Raymond / Samantha Stosur mit 7:5 und 6:1 gegen Cara Black / Rennae Stubbs.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die FORTIS Championships Luxembourg 2005 fand vom 24. bis 26. September 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

Luxemburg
Tennisturnier in Roeser